Кярнагис () — литовская фамилия. Её женские варианты Кярнагене (; замужняя женщина) и Кярнагите (; девичья фамилия).

Известные носители 
 Кярнагис, Александрас (1911—1980) — литовский актёр, режиссёр, драматург.
  (род. 1963) — литовский певец, политик и телеведущий.
 Кярнагис, Витаутас (1951—2008) — литовский бард, автор песен и исполнитель, ведущий телевизионных передач.
  (род. 1976) — литовский политический и общественный деятель.